San Blas-Canillejas, districte de l'est de Madrid, organitzat administrativament
 Capella de San Blas de la catedral de Toledo, capella en honor de sant Blai de Sebaste a la planta baixa de la Catedral de Toledo 
 Conspiració de San Blas, moviment de caràcter republicà esdevingut a Madrid el 1795
 Embassament d'Arquillo de San Blas, cos d'aigua al municipi de Terol (Aragó)
 San Blas (municipi)